Шишков — російське прізвище.

Відомі носії:
 Шишков Володимир Борисович (*1956) — радянський і український футболіст, нападник.
 Шишков Дмитро Олексійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шишков Михайло Федорович (1921—2015) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Шишков Лев Миколайович (*1933) — радянський футболіст, захисник.
 Шишков Олександр Володимирович (1988—2022) — офіцер ПДВ РФ. Герой Російської Федерації
 Шишков Олександр Семенович (1754—1841) — російський письменник та державний діяч.
 Шишков Юрій Миколайович (1927—1989) — український радянський художник.

 Шишкова Оксана Валеріївна (*1991) — українська лижниця та біатлоністка.
 Шишкова Юзефа Іванівна (1900—1975) — передовик радянського сільського господарства, доярка, Герой Соціалістичної Праці.

Див. також 
 Шишкова

Російські прізвища